Аллос — топоним Франции:
 Аллос — коммуна;
 Аллос — озеро;
 Аллос — горный перевал.